Due unità della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Amazone:

 SMS Amazone (1843) – corvetta a vela varata nel 1843 e affondata durante una tempesta nel 1861.
 SMS Amazone (1900) – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1900 e radiato nel 1931.